Le Mouloudia Baladiat d'El Hassasna (en ), plus couramment abrégé en MB Hassasna ou encore en MBH, est un club algérien de football fondé en 1973 et basé dans la ville d'El Hassasna, dans la wilaya de Saïda.

Histoire 

La meilleure performance du MBH en Coupe d'Algérie reste le tour des seizièmes de finale atteint en 2012 où l'équipe fut éliminée par la JS Kabylie sur le score de 3-1; le MBH avait éliminé lors du tour précédent la JSM Béjaia.

L'MBH évolue pour la saison 2014-2015 dans le championnat d'Algérie de , appelé Division Nationale Amateur.

Parcours

Classement en championnat par année 

 1973-74 : D6, Division Wilaya, 
 1974-75 : 
 1975-76 : 
 1976-77 : 
 1977-78 : 
 1978-79 : 
 1979-80 : 
 1980-81 : 
 1981-82 : 
 1982-83 : 
 1983-84 : 
 1984-85 : 
 1985-86 : 
 1986-87 : 
 1987-88 : 
 1988-89 : 
 1989-90 : 
 1990-91 : 
 1991-92 : D4, DH Ouest, 
 1992-93  : D3, Régional Ouest, 
 1993-94  : D3, Régional Ouest, 
 1994-95  : D3, Régional Ouest, 
 1995-96  : D3, Régional Ouest, 
 1996-97  : D3, Régional Ouest,  
 1997-98 : D4, DH Ouest, 
 1998-99 : D4, DH Ouest, 
 1999-00 : D5, DH Ouest, 
 2000-01 : D5, DH Ouest, 
 2001-02 : D5, DH Ouest, 
 2002-03 : D4, Régional Ouest Gr.A, 
 2003-04 : D3, R1 Saida, 
 2004-05 : D4, R1 Saida, 
 2005-06 : D4, R1 Saida, 
 2006-07 : D4, R1 Saida, 
 2007-08 : D4, R1 Saida, 
 2008-09 : D4, R1 Saida, 
 2009-10 : D4, R1 Saida, 
 2010-11 : D4, Inter-Régions Ouest,   
 2011-12 : D3, DNA Ouest,  
 2012-13 : D3, DNA Ouest, 
 2013-14 : D3, DNA Ouest, 
 2014-15 : D3, DNA Ouest,   
 2015-16 : D3, DNA Ouest, 
 2016-17 : D3, DNA Ouest, 
 2017-18 : D3, DNA Ouest, 
 2018-19 : D3, DNA Ouest, 
 2019-20 : D3, DNA Ouest, 
 2020-21 : D3, Inter-régions Ouest Gr.D2, 
 2021-22 : D3, Inter-régions Ouest, 
 2022-23 : D4, R1 Saida,

Parcours du MB Hassasna en coupe d'Algérie

Notes et références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1973
Wilaya de Saïda